Le dashi est l'un des quelques bouillons de base qui sont fondamentaux dans la cuisine japonaise.
 Dashi est une ville de la province de Guangdong en Chine
 Grand Maître Dashi, un personnage du dessin animé Xiaolin Showdown